Příjmení Brosi nosí více různých osobností:

 Gerhard Brosi (1943–1984) – německý politik (SPD)
 Richard Brosi (1931–2009) – švýcarský architekt